Esna Boyd e Jack Hawkes hanno battuto in finale Gwen Utz e Harold Utz 6-1, 6-1.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australasian Championships 1922